

Personen met de achternaam Boersma 
 Age Hains Boersma (1982–), Nederlands voetballer
 Ans Boersma 1988–), Nederlands journaliste en antropologe
 Cintha Boersma (1969–), Nederlands volleybalspeelster
 Emiel Boersma (1980–), Nederlands beachvolleybalspeler
 Femke Boersma (1935–), Nederlands actrice
 Gerard Boersma (1976–), Nederlands kunstschilder
 Gerthein Boersma (1978–), Nederlands komiek
 H. Boersma (?–1886), militair
 Jaap Boersma (1929–2012), Nederlands politicus
 Jan Boersma
 Jaap Boersma (1902–1968), burgemeester van Adorp (1947–1967)
 Jaap Boersma (1968–) Nederlands windsurfer
 Michiel Boersma (1947–), Nederlands topfunctionaris
 Paul Boersma
 Paul Boersma (1929–1990), Nederlands burgemeester en Eerste Kamerlid
 Paul Boersma (1948–), Nederlands schaker
 Piter Boersma (1947–), Fries schrijver
 Rob Boersma (1946–), Nederlands voetballer
 Stijn Boersma (1995–), Nederlands wielrenner en baanwielrenner
 Tjeerd Boersma (1915–1985), Nederlands atleet
 Wim Boersma (1923–2005), Nederlands judoka

Nederlandse of Vlaamse achternaam